NGC 7651-1
NGC 7651-2